Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Peter McNamara e Paul McNamee 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (finale)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 Steve Denton /  Ferdi Taygan (primo turno)

 Assente
 Bruce Manson /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Andrew Pattison /  Butch Walts (primo turno)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1981